

Toponyme 

 Angos, commune française des Hautes-Pyrénées
 Angos, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, qui fait à présent partie de Navailles-Angos ;
 Navailles-Angos, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Voir aussi 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France